USS America (1782) - Amerikaans marineschip uit 1782
 Amerika (schip, 1905) - voormalige Duitse oceaanlijner Amerika, overmeesterd tijdens Eerste Wereldoorlog en gebruikt als transportschip
 USS America (1965) - Amerikaans vliegdekschip, in dienst gesteld in 1965